Il singolare del torneo di tennis OrtoLääkärit Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Amra Sadiković che ha battuto in finale Anna Karolína Schmiedlová 6-4, 6-0.

Teste di serie

 Karin Knapp (secondo turno)
 Dinah Pfizenmaier (quarti di finale)
 Valerija Solov'ëva (primo turno)
 Kathrin Wörle (secondo turno)

 Anna Karolína Schmiedlová (finale)
 Ekaterina Byčkova (secondo turno)
 Alison Van Uytvanck (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

OrtoLääkärit Open 2012